Camille Roberts (Erin Sanders)

"Petite amie de Logan". Elle s'est lancée dans le cinéma et interprète un peu trop ces rôles.

Katie Knight (Ciara Bravo)

Katie est la petite sœur de Kendall. À , elle rejoint Kendal, Carlos, Logan et James pour la magnifique aventure Big Time Rush.

Lucy Stone (Malese Jow)

Rockeuse depuis son arrivée, Carlos et James tombent éperdument amoureux d'elle, mais finit avec Kendall pendant que Jo est en voyage  pour ces 3 films en Nouvelle-Zélande.

Jo Taylor (Katelyn Tarver)

Petite amie de Kendall, elle est venue à Hollywood pour une carrière d'actrice/ musicienne et quitte Kendall et Los Angeles pendant  pour la Nouvelle-Zélande.
 Kendall Knight (Kendall Schmidt)
Kendall est le leader du groupe. À , il est celui qui unit les quatre garçons. C’est lui qui garde son calme sous la pression et trouve les solutions aux problèmes que le groupe rencontre. Kendall a la musique et la danse dans la peau et ce depuis des années. Il n’avait jamais imaginé être une superstar mais cela ne va pas l’empêcher d’en profiter. Il est en couple avec Jo Taylor.

 James Diamond (James Maslow)
James a . C’est le plus vieux, le plus grand et surtout le plus beau… selon lui en tout cas. C’est grâce à lui que le groupe a été formé : il voulait depuis longtemps être une star. James est un peu nombriliste mais c’est un bon ami. Il est toujours beau à regarder et en plus, il a des cheveux magnifiques, un plus quand on est chanteur. Il est aussi narcissique mais il reste beau, il n'est pas non plus très intelligent mais on peut toujours compter sur lui.

 Carlos Garcia (Carlos Pena, Jr.)
Carlos a . C’est le blagueur de service. Il est le plus jeune membre du groupe et sait rester optimiste même s’il est parfois un peu enfant. Énergique, glouton, superstitieux, Carlos sait faire rire mais il sait aussi se battre. Il est toujours prêt à quoi que ce soit pour défendre ses amis. Très cascadeur, il porte un casque.

 Logan Mitchell (Logan Henderson)
Logan est le génie du groupe mais il résiste mal à la pression. Logan a  et dit souvent qu’il devrait se trouver de nouveaux amis mais il aime beaucoup les autres garçons du groupe.

Big Time Rush